Ignazio Lupi – attore
 Ignazio Lupi – presbitero